Dolichopus  — род мух-зеленушек (Dolichopodidae). Крупнейший род семейства, включает более 600 видов.

Описание 
Мелкие мухи металлическо-блестящей окраски от зеленовато-голубой до зеленовато-бронзовой. Наличник по нижнему краю прямой и соприкасается с глазами.

Экология 
Хищники, питающиеся различными мелкими беспозвоночными. Жертвами настоящих зеленушек (Dolichopus) являются личинки и имаго низших двукрылых (комары, галлицы, мошки, москиты), а также яйца и личинки слепней и других двукрылых, имеющих медико-ветеринарное значение. Среди остальных отрядов насекомых, представители которых поедаются зеленушками, — коллемболы-ногохвостки, трипсы, сеноеды, равнокрылые, изредка отмечались яйца или личинки стрекоз, жуков и бабочек. Из других групп мелких беспозвоночных заслуживают внимания арахниды, олигохеты, многоножки. При выборе добычи долихоподиды явно отдают предпочтение беспозвоночным с мягкими покровами.

Галерея

Систематика 
Более 600 видов. Типовой вид (Musca ungulata Linnaeus, 1758) был установлен в 1810 году (Latreille, 1810).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wiedemann, 1817
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Meigen, 1824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Strobl, 1899
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zetterstedt, 1838
 
 
 
 
 
  Stannius, 1831
 
  Wahlberg, 1850
 
 
 
 
 
  Meigen, 1824
  Meigen, 1824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frey, 1915
 
 
 
 
 
 
  Meigen, 1824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wahlberg, 1850
 
 
 
  Meigen, 1824
 
 
 
 
 
 
  Macquart, 1827
 
 
 
  Stannius, 1831
  Haliday, 1832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Haliday, 1832
 
 
  Stannius, 1831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Haliday, 1832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stannius, 1831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dolichopus kosterini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Barkalov, Negrobov & Grichanov, 2009
  Verrall, 1904
 
  Macquart, 1827
  (Fallén, 1823)
 
 
 
  Staeger, 1842
 
 
  Meigen, 1824
  Zetterstedt, 1843
 
 
 
 
  Stannius, 1831
 
 
 
 
 
  Stannius, 1831
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zetterstedt, 1843
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Verrall, 1875
 
 
 
 
  Meigen, 1824
 
 
 
 
 
 
  Zetterstedt, 1843
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fallén, 1823
 
 
 
 
 
  Fallén, 1823
 
 
 
  Staeger, 1842
 
  Meigen, 1824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Meigen, 1824
 
 
 
 
  Haliday in Walker, 1851
 
  Meigen, 1824
 
 
  Fallén, 1823
 
 
  (Scopoli, 1763)
  Fallén, 1823
 
 
 
 
  Wiedemann, 1817
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Haliday, 1833
 
  Haliday in Curtis, 1837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Meigen, 1824
  Haliday in Curtis, 1837
 
 
 
  Meigen, 1824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Verrall, 1875
 
 
 
 
 
  d’Assis-Fonseca, 1976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Haliday, 1832
 
  Barkalov, Negrobov & Grichanov, 2009
  Barkalov, Negrobov & Grichanov, 2009
 
 
 
 
 
  Linnaeus 1758  
 
 
  Meigen, 1824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Haliday in Walker, 1851
 
  Meigen, 1824
 
  Zetterstedt, 1843

Примечания

Литература 
 Barkalov, A. V.; Negrobov, O. P.; Grichanov, I. Ya. 2009. The Dolichopus planitarsis species group in the Palearctic Region with the description of a new species from the Russian Altai (Diptera: Dolichopodidae). — Zootaxa, 2268: 59-64. Abstract & excerpt
 Bickel, D. J. 2008. The Dolichopodinae (Diptera: Dolichopodidae) of New Caledonia, with descriptions and records from Australia, New Zealand and Melanesia. In: Grandcolas, P. (ed.), Zoologia Neocaledonica 6. Biodiversity studies in New Caledonia. — Mémoires du Muséum national d’Histoire naturelle, 197: 13-47.

Ссылки 
 Igor Grichanov Dolichopodidae home page

Мухи-зеленушки
Роды двукрылых